Deux navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom dAriadne, d'après le nom allemand d'Ariane :
le , une corvette de la classe du même nom lancée en 1871 ;
le , un croiseur léger de la classe Gazelle lancé en 1900.

Ariadne